Plaats in Indonesië
 Ngepung (Kedamean), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Ngepung (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngepung (Sukapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java